Google kan syfta på:

 Google –  ett amerikanskt internetföretag grundat 4 september 1998
 Google (sökmotor) – företagets sökmotor
 Google Finance – en website startad av Google 2006 
 Google Bilder – en söktjänst som tillåter användare att söka efter bilder på webben
 Googles logotyper –  flera logotyper sedan företaget bytte namn från BackRub
 Google Maps – det konventionella namnet på en gratis kartbilds- och satellitfototjänst från Google
 Google Nyheter – en nyhetstjänst som automatiskt sammanställer nuvarande nyhetsartiklar från tusentals nyhetsmedier
 Google X – en lab-version av söktjänsten som Google presenterade den 15 mars 2005
 Googles självkörande bil – en rad autonoma bilar, utvecklade av Google X
 The Google Book – en barnsaga med  ett fiktivt monster från 1913
 Barney Google – en tecknad serie från 1919 och dess protagonist

Se även
 Lista över Googles tjänster och produkter
 Googol – eller i matematisk notation 10100
 Alphabet –  ett amerikanskt multinationellt konglomerat som är moderbolag till dotterbolaget Google